Kamendin (Novi Sad)
 Kamendin (Sirig)
 Kamendin (Zemun)